Mitterberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Mitterberg (Baden), Stadtteil von Baden (Niederösterreich), Niederösterreich
 Mitterberg (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mitterberg (Gemeinde Aspach), Ortsteil von Aspach (Oberösterreich), Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinden Sankt Johann, Buch-St. Magdalena), Ortschaft in Sankt Johann in der Haide und Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ortsteil von Burgauberg-Neudauberg, Burgenland
 Mitterberg (Gemeinde Königsdorf), Ortsteil von Königsdorf (Burgenland), Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Mitterberg (Gemeinde Litzelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Litzelsdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Mitterberg (Gemeinde Wörterberg), Ortsteil von Wörterberg, Bezirk Güssing, Burgenland
 Mitterberg (Gemeinden Edelschrott, Hirschegg-Pack), Ortsteil von Edelschrott und Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Edt), Ortsteil von Edt bei Lambach, Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Fresach), Ortsteil von Fresach, Kärnten
 Mitterberg (Gemeinde Fürstenfeld), Ortsteil von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Langenwang), Ortsteil von Langenwang, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Lohnsburg), Ortsteil von Lohnsburg, Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Maria Lankowitz), Ortsteil von Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Mariapfarr), Ortsteil von Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Mitterberg (Gemeinde Mühlbach), Ortsteil von Mühlbach am Hochkönig, Land Salzburg
 Mitterberg (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Perg), Ortschaft bei Pergkirchen, Stadtgemeinde Perg, Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing (Oberösterreich), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Radenthein), Stadtteil von Radenthein, Kärnten
 Mitterberg (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil von Ramingstein, Land Salzburg
 Mitterberg (Gemeinde Randegg), Ortsteil von Randegg, Niederösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Rüstorf), Ortsteil von Rüstorf, Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Steinfeld), Ortsteil von Steinfeld (Kärnten), Kärnten
 Mitterberg (Gemeinde St. Agatha), Ortsteil von St. Agatha (Oberösterreich), Oberösterreich
 Mitterberg (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Übelbach), Ortsteil von Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mitterberg (Gemeinde Wang), Ortsteil von Wang (Niederösterreich), Niederösterreich
 Mitterberg (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen (Niederbayern) im Kreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mitterberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim im Kreis Mühldorf a.Inn, Bayern
 Mitterberg (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar im Kreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mitterberg (Sexten), Ortsteil der Gemeinde Sexten in Südtirol, Italien
 Mitterberg (Steiermark), Ortschaft von Mitterberg-Sankt Martin, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2014)
 Mitterberg (Währing), Ortslage im Gemeindebezirk Währing, Wien
 Račí, Ort in Tschechien (deutscher Name)

Baulichkeiten:
 Burgruine Mitterberg, in Perg in Oberösterreich
 Werk Mitterberg, ehemalige österreichisch-ungarische Grenzbefestigung bei Sexten, Südtirol

Berge und Anhöhen:
 Mitterberg (beim Hebenkas), 2183 m, im zentralen Toten Gebirge zwischen Grundlsee und Hinterstoder, steirisch-oberösterreichische Grenze
 Mitterberg (Haller Mauern), 1960 m, Ennstaler Alpen bei Rosenau am Hengstpass, Oberösterreich
 Mitterberg (Berchtesgadener Alpen), 1840 m, Vorberg des Untersbergs, bayerisch-salzburgische Grenze
 Mitterberg (Loigistäler), 1840 m, im westlichen Warscheneck über den Loigistälern, Oberösterreich
 Mitterberg (beim Steiersee), 1711 m, zentrales Totes Gebirge zwischen Salzatal und Tauplitz, Steiermark
 Mitterberg (bei Spital am Pyhrn), 1695 m, im östlichen Warscheneck bei Spital am Pyhrn, Oberösterreich

 Mitterberg (bei Bretstein), höchster Gipfel 1702 m, Rücken am Steierkogel der Wölzer Tauern bei Bretstein, Steiermark
 Mitterberg (Höhenbühel), 1581 m, Inselberg am Tamsweger Becken im Lungau, Land Salzburg
 Mitterberg (Mürztal), 1496 m, zwischen den Quellbächen Stille und Kalte Mürz, Mürzsteger Alpen, Niederösterreich
 Mitterberg (Donnerkogelzug), 1429 m, südlich von Preintal, Mürzsteger Alpen, Niederösterreich
 Mitterberg (Kocheler Berge), 1311 m, zwischen Isartal und Walchensee, Kocheler Berge, Bayern
 Mitterberg (Bayrischzell), 1283 m, Gipfel im südlichen Wendelsteingebiet
 Mitterberg (bei Modriach), 1279 m, Gleinalpe unweit des Packsattels, Steiermark
 Mitterberg (Jochberg), 1240 m, Erhebung im Südhang des Jochbergs, Kocheler Berge, Bayern
 Mitterberg (beim Schneeberg), 1145 m, östliche Oberösterreichische Voralpen zwischen Krumme-Steyrling-Tal und Reichramingbachtal, Oberösterreich
 Mitterberg (bei Greith), 1078 m, Rücken am östlichen Kräuterinmassiv der Göstlinger Alpen, Steiermark
 Mitterberg (bei Übelbach), 1064 m, Rücken der Gleinalpe bei Übelbach, Steiermark
 Mitterberg (bei Bad Ischl), 1062 m, im westlichen Toten Gebirge über dem Bad Ischler Salzberg, Oberösterreich
 Mitterberg (bei Lassing), 1046 m, im Ennstal, Rottenmanner Tauern, Steiermark
 Mitterberg (beim Offensee), ca. 980 m, westliche Oberösterreichische Voralpen zwischen Offensee und Almsee, Oberösterreich
 Mitterberg (bei Wildalpen), 978 m, am westlichen Kräuterinmassiv der Göstlinger Alpen, Steiermark
 Mitterberg (bei Aflenz), höchster Gipfel 903 m, Rücken im Aflenzer Becken, Obersteiermark 
 Mitterberg (am Hochkogel), 860 m, westliche Oberösterreichische Voralpen zwischen Grünau im Almtal und Traunstein, Oberösterreich
 Mitterberg (Weinsberger Wald), 847 m, bei Ottenschlag im östlichen Mühlviertel, Oberösterreich
 Mitterberg (bei Altirdning), 845 m, im Ennstal, Niedere Tauern, Steiermark

 Mitterberg (Etschtal), 690 m, zwischen Südtiroler Unterland und Überetsch
 Mitterberg (bei Laussa), 845 m, Spadenberggruppe der östlichen Ybbstaler Alpen, Oberösterreich
 U Slepice, 438 m, im Steinitzer Wald, Tschechien (deutscher Name)
 Mitterberg (Währing), Vorberg des Wienerwald im Wiener Gemeindebezirk Währing
 Mitterberg (Senden), eine Anhöhe bei Senden (Bayern) in Bayern

Siehe auch:
 Mittelberg
 Mitterburg